Gustavia är ett släkte av kvalster. Gustavia ingår i familjen Gustaviidae. 

Gustavia är enda släktet i familjen Gustaviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur